Турка́ () — село (с 1974 по 2006 год — посёлок городского типа) в Прибайкальском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Туркинское».

Население —  чел. ().

География 
Расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турки, в 111 км к северо-востоку от районного центра, села Турунтаево, в 169 км от города Улан-Удэ, на региональной автодороге Р438 «Баргузинский тракт».

История 
Село Турка основано в 1813 году.

13 ноября 1974 года село отнесено к категории рабочих посёлков.

1 марта 2006 года рабочий посёлок Турка преобразован в село.

Население

Экономика 

Пристань Турка. Развито рыболовство. Действуют лесхоз, деревообрабатывающее предприятие.

В 2011 году состоялось открытие одного из участков особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкал», включающий отели, порт для яхт и др.

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, детская библиотека, участковая больница, администрация сельского поселения.

См. также 
 Байкальская гавань

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Почтовые индексы Бурятии
 ОКАТО
  // Номер один, 10 октября 2007
  особой экономической зоны Байкальская гавань

Населённые пункты Прибайкальского района
Населённые пункты на Байкале
Бывшие посёлки городского типа Бурятии
Появились в 1810-е годы в России
1810-е годы в Бурятии